Pierre Cottereau ist der Name folgender Personen:

* Pierre Cottereau (Revolutionär) (1756–1794), französischer Revolutionär 
 Pierre Cottereau (Kameramann) (* 1974), französischer Kameramann